Een rooster is een schema waarin vastgelegd is welke taken of gebeurtenissen op welke momenten plaats moeten gaan vinden (bijvoorbeeld als lesrooster). Rooster kan verder verwijzen naar:

Architectuur
 Deurrooster, een versiering op een deur die ook inbraakwerend werkt
 Rooster (huishouden), een vaak metalen voorwerp van gekruiste draden met gaten ertussen, zoals dat in het dagelijks leven in tal van toepassingen wordt gebruikt
 Oudegracht 279, een rijksmonument in Utrecht met de oude naam De Rooster

Wetenschap
 Kristalstructuur, het regelmatige patroon (kristalrooster) waaruit vaste stoffen zijn opgebouwd
 Rooster (wiskunde), een meetkundig hulpmiddel dat een continu oppervlak of lichaam in discrete roostercellen verdeelt
 Tralie (natuurkunde) of diffractierooster, een optisch element om licht te scheiden naar golflengte

Muziek en media
 Rooster (band), een Engelse band
 Rooster (computerspel), Rooster games, een computerspel van het genre strategiespel
 Rooster (nummer), een nummer van Alice in Chains
 Rooster (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma van de jeugdafdeling van de AVRO (1961-1964)